WebSphere — семейство программных продуктов фирмы IBM. Часто WebSphere употребляется в качестве названия одного конкретного продукта: WebSphere Application Server (WAS). WebSphere относится к категории middleware — промежуточного программного обеспечения, которое позволяет приложениям электронного бизнеса (e-business) работать на разных платформах на основе веб‐технологий.

WebSphere использует открытые стандарты XML и веб‐службы, реализованные в Jakarta EE. Разработка ведётся в лабораториях IBM по всему миру. В России доступна локализованная версия WebSphere.

Продукты семейства 
 IBM CICS Transaction Server
 IBM WebSphere Application Server (WAS)
 IBM WebSphere Business Integration Connect
 IBM WebSphere Business Integration InterChange Server (ICS)
 IBM WebSphere Business Integration Server Foundation
 IBM WebSphere Business Monitor
 IBM WebSphere Commerce
 IBM WebSphere Commerce Enhancements for Version 6.0 
 IBM WebSphere Customer Center
 IBM WebSphere Data Interchange
 IBM WebSphere Developer for zSeries (WDz)
 IBM WebSphere Edge Server
 IBM WebSphere ESB (Enterprise Service Bus)
 IBM WebSphere Everyplace Connection Manager
 IBM WebSphere Host Access Transformation Services (HATS)
 IBM WebSphere Information Integrator (formerly Ascential software)
 IBM WebSphere Message Broker (сейчас - IBM Integration Bus, IIB)
 IBM WebSphere MQ (ранее MQSeries, сейчас просто IBM MQ)
 IBM WebSphere Partner GateWay
 IBM WebSphere Portal
 IBM WebSphere Process Server (WPS)
 IBM WebSphere Product Center
 IBM WebSphere RFID Premises Server
 IBM WebSphere Studio Application Monitor (WSAM)
 IBM WebSphere Studio Asset Analyzer (WSAA)
 IBM WebSphere Data Integration Suite
 IBM WebSphere DataStage
 IBM WebSphere QualityStage
 IBM WebSphere ProfileStage
 IBM WebSphere Voice Response for AIX
 IBM WebSphere Voice Server (WVS), speech recognition and Text-To-Speech (TTS) software
 IBM WebSphere Web Services Gateway

Версии WebSphere Application Server

См. также 
 DB2
 WebLogic
 JBoss

Примечания 

Java Enterprise Edition
IBM WebSphere
Веб-серверы на основе Java